Force de défense territoriale lituanienne, en Lituanie en 1944 ;

 Force de défense territoriale, en Ukraine de façon non officielle depuis 2014 et officiellement depuis 2022.